Garbutt ist der Familienname folgender Personen:

George Garbutt (1903–1967), kanadischer Eishockeyspieler
Ryan Garbutt (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
Sarah Garbutt (* 1968), Badmintonspielerin aus Guernsey
William Garbutt (1883–1964), englischer Fußballspieler und -trainer